Таллинская, или Ревельская городская стена (, ) — оборонительное сооружение, включающее в себя средневековые крепостные стены и башни, окружает нижнюю часть Старого города в Таллине. Лучше других сохранилась северо-западная часть стены. Укрепления Вышгорода составляют отдельную Вышгородскую крепость.

История 
Строительство башен в Таллине началось в XIII столетии, а предназначались они для обороны города от многочисленных захватчиков и, во времена господства датчан и германцев — от колонизируемого местного населения.

Крепостные стены города известны с 1248 года, считается, что первые укрепления проходили по современным улицам Лай, Хобусепеа, Вана Тург, Кулласепа. Древнейшие из сохранившихся по сей день стен и башен относятся к XIV веку, их строительство началось в 1310 году под руководством датчанина Иоханнеса Канне, к этому времени территория города была уже существенно расширена. Предположительно, к 1355 году окружение городской территории стенами было завершено, в периметре стен было возведено 11 башен, 6 из них имели ворота (Нунна, Большие и Малые Морские, Виру, Карья, Харью). Строительство продолжалось в XV веке, к 1413 году возведено 27 башен (все они тогда были прямоугольными, а свою нынешнюю форму приобрели в дальнейшем). Очередная реконструкция укреплений была завершена в 1520-х годах, они очень хорошо сохранились до сих пор. На конец XVI века были возведены 26 башен, из которых сохранилось 18. Стены имели высоту до 8 метров при толщине 2,85 метра. По низу внутренней части стены шла стрельчатая аркада. Строительным материалом для городских укреплений был местный серый слоистый известняк — плитняк.

В течение XV—XVI веков по мере развития артиллерии башни надстраивались, в них устраивали пушечные бойницы.
Наибольшей высоты среди башен Вышгородской крепости достигла башня Длинный Герман (45,6 м), самой массивной является четырёхэтажная Толстая Маргарита в комплексе Морских ворот (диаметр — 24 м, толщина стен первого этажа — 4,7 м). Строительство средневековых укреплений Ревеля было завершено возведением башни Луренбург (после 1554 года, не сохранилась) к юго-востоку от ворот Карья.

В 1857 году Ревель был исключён из числа крепостей, но ещё ранее утратившие своё оборонительное значение крепостные сооружения начинают постепенно ликвидироваться. Первыми в 1849 г. были снесены ворота Карья, в 1868 году эта участь постигла ворота Нунна.

В 1870 году Ревельский городской совет высказал мнение, что из всех городских укреплений интересны и достойны сохранения только Большие Морские и Харьюские ворота, ворота Пикк-Ялг и Виру. Другие не достойны сохранения в их нынешнем виде и только мешают движению. Для города не представляет никакого интереса сохранение крепостной стены вокруг него, и чем быстрее эти стены будут снесены, тем лучше для движения. Но Харьюские ворота были снесены, в 1888 году надвратная башня ворот Виру была разобрана (сохранились только две предвратные башенки), участок стены между улицами Виру и Суур-Карья был почти полностью снесён, а освободившаяся территория застроена гражданскими зданиями. На бастионах после планировки были разбиты парки (парк Хирве, Тоомпарк и др.), от рвов сохранились лишь фрагменты (пруд Шнелли).

В 1969—1970 годах были проведены реставрационные работы, восстановлены оригинальные элементы башен (этажи, бойницы).

Список башен

В филателии 
Ворота Виру изображены на почтовой марке СССР 1958 года.

Примечания

Литература 
 Белоруссия Литва Латвия Эстония. Справочник-путеводитель. М.: Искусство, 1986 ISBN 5-210-00094-X
 Sulev Mäeväli Tallinner historische Bauten und Kunstwerke. — Tallinn: Periodika, 1990. ISNB 5-7979-0202-8
 
 
 

Башни Таллина
Старый город Таллина
Таллин
Списки зданий и сооружений Эстонии